Gamin, nei sistemi Linux, è un sistema di monitoraggio di file e directory, che implementa in maniera autonoma un sottoinsieme di FAM (File alteration monitor). 
gamín (pl. gamínes), bambino di strada che vive associandosi in gruppi nelle grandi città della Colombia e, in particolare, nelle bidonville di Bogotà 
Nella forma femminile, gamine, di origine francese, indica lo stereotipo femminile, ricorrente nel cinema e in letteratura, della donna apparentemente fragile e infantile, dietro cui si nasconde malizia o malvagità
Gamines, romanzo di Sylvie Testud del 2006, da cui è stato tratto il film Gamines (2006) di Éléonore Faucher